Гелоциевые — название нескольких таксономических групп грибов:
 Гелоциевые (порядок) (Helotiales)
  (Helotiaceae)